Mundkurella är ett släkte av svampar. Mundkurella ingår i familjen Urocystidaceae, ordningen Urocystidiales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mundkurella